Hingston ist der Name von:
Nancy Hingston, US-amerikanische Mathematikerin
William Hales Hingston (1829–1907), kanadischer Politiker